.erl (.ERL; .Erl) — расширение имён файлов двух типов:
 исходные коды программ, написанных на языке программирования Erlang;
 файлы GameGuard.